Женская сборная Австрии по кёрлингу — представляет Австрию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Федерация кёрлинга Ассоциация кёрлинга Австрии(, ).

Статистика выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Примечания

Ссылки 
 Австрия-- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциация кёрлинга Австрии

См. также 
 Мужская сборная Австрии по кёрлингу
 Смешанная сборная Австрии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Австрии по кёрлингу

Австрия
Кёрлинг в Австрии
Кёрлинг
Женский кёрлинг